Псковская духовная семинария — среднее учебное заведение Псковской епархии Русской православной церкви, существовавшее в 1732—1918 годах.

История 
Псковская духовная семинария образована в 1732 году по инициативе архиепископа Псковского и Нарвского Варлаама Леницкого.

В 1738 году специально для семинарии было выстроено здание рядом с подворьем Псково-Печерского монастыря. В 1770-х годы здание было перестроено после пожара.

В XIX веке для расширения помещения семинарии архиепископ Евгений (Казанцев) приобрёл деревянный дом на каменном основании за счёт средств семинарии.

В 1840 году снова встал вопрос о строительстве нового здания. Строительство нового двухэтажного здания было осуществлено на месте бывшего здания. В здании располагались просторные светлые классы, хорошо приспособленные для занятий. В центральной части здания размещалась домовая церковь. В начале XX в. по проекту петербургского архитектора А. Павловского старое и новое здания были объединены. При перестройке здания в 1901—1904 гг. архитектор А. Павловский надстроил здание объёмом домовой церкви во имя Трёх святителей с купольным завершением (двусветный зал).

В 1918 году Псковская духовная семинария была закрыта.

Здание духовной семинарии находится под охраной как памятник федерального значения (Указ Президента РФ № 176 от 20.02.1995). В настоящее время в здании располагается естественно-географический факультет Псковского государственного университета.

5 декабря 2018 года Архиерейский совет Псковской митрополии постановил: «признать особенную важность и актуальность открытия духовной семинарии в Псковской митрополии. Поручить митрополиту Тихону обратиться за соответствующим благословением к Святейшему Патриарху Кириллу, подготовить все необходимые документы для открытия семинарии и иметь попечение о здании, финансировании и обеспечении преподавательскими кадрами высшего духовного православного учебного заведения для Псковской митрополии».

Ректоры 
   
 Афанасий (Телятев) (10 апреля 1810 — 1819) 
 Зосима Смирягин (24 августа 1819 — 23 февраля 1821)
 Иероним Малицкий (1821 — июль 1823)
 Мелетий (Леонтович) (август 1823 — 24 мая 1824)
 Иннокентий (Сельнокринов-Коровин) (1824—1826)
 Мелхиседек (Золотинский) (22 декабря 1828 — 1841)
 Антоний (Шокотов) (23 июня 1841—1850)
 Поликарп (Гонорский) (17 февраля 1850 — 1 февраля 1851)
 Аполлос (Беляев) (26 октябюря 1856—1859)
 Виталий (Вертоградов) (22 февраля 1864 — 10 января 1865)
 Герасим (Яред) (1876—1881)
 Михаил Михайлович Дрекслер (1881—1885)
 Борис (Шипулин) (1904—1905)
 Никодим (Николай Васильевич Кротков) (1905— ноябрь 1907)
 Александр Иванович Лепорский (1908—1918)

Известные выпускники 
 Тихон (Беллавин), патриарх Московский
 Виктор (Богоявленский), епископ Семипалатинский
 Евсеев, Иван Евсеевич, филолог
 Шалфеев, Пётр Иванович, писатель и журналист

Примечания

Литература 
 Мамаев В. Я. Выпускники Псковской духовной семинарии 1892 года и их судьбы // Псков. Научно-практический, историко-краеведческий журнал. 2011. — № 35. — С. 86-94.
 Куваева Е. А. Православное образование на псковщине (до 1918 года) // 285 лет со дня основания Псковской духовной семинарии (1733 г.). Сборник материалов V Международной научно-практической Свято-Тихоновской конференции. Псковский государственный университет / Под редакцией М. А. Манойловой, К. А. Шморага. 2018. — С. 273—323.

Ссылки 
 Псковская духовная семинария
 Раздел 4. ДУХОВНО-УЧЕБНОЕ ВЕДОМСТВО ПСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ.

Учебные заведения, расформированные в 1918 году
Псковская духовная семинария